Франтишек Сапега:
 Сапега, Франтишек (1772—1829) — государственный деятель Речи Посполитой и Российской империи, генерал артиллерии.
 Сапега, Франтишек Ксаверий (1741/1746—1806 или 1808) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, воевода.
 Сапега, Франтишек Стефан (до 1599—1650) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, подкоморий, воевода.